Jméno Petr Novotný nese více osobností:

 Petr Novotný (* 1947) – český bavič, moderátor, publicista a podnikatel
 Petr Novotný (1966) (* 1966) – bývalý český fotbalista
 Petr Novotný (1974) (* 1974) – bývalý český fotbalista
 Petr Novotný (fotbalista) (* 1970) – bývalý český fotbalista
 Petr Novotný (pedagog) (* 1943) – pedagog Univerzity Tomáše Bati Zlín
 Petr Novotný (politik) (* 1985) – český komunální politik
 Petr Novotný (redaktor) (* 1974) – český redaktor a ekonom, šéfredaktor a spoluzakladatel Investičního webu
 Petr Novotný (restaurátor) (* 1945) – český restaurátor, grafik a malíř
 Petr Novotný (režisér) (* 1949) – český divadelní režisér a muzikálový producent